Дми́трий Игнате́нко:

 Игнатенко, Дмитрий (в монашестве Серафим; ?—1929) — епископ Русской православной церкви.
 Игнатенко, Дмитрий Александрович (род. 1995) — белорусский футболист.
 Игнатенко, Дмитрий Андреевич (род. 1994) — украинский хоккеист.
 Игнатенко, Дмитрий Владимирович (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Игнатенко, Дмитрий Николаевич (род. 1988) — белорусский футболист.
 Игнатенко, Дмитрий Феофотович (1872—1935) — священник Русской православной церкви, священномученик.